

Patronyme 

 Eugene Aram (1704-1759), philologue anglais ;
 Philippe d'Aram (1947-), un compositeur de musique de films ;
 Quentin d'Aram de Valada (1987-), joueur de rugby à XV français ;
 Sophia Aram (1973-), humoriste, comédienne et animatrice de télévision et de radio française.

Pseudonyme 

 Aram (née en 1953), actrice iranienne. 
 Aram (1908-1998), artiste peintre d'origine ukrainienne-juive.

Monuments 
 Basilique San Pietro ad Aram
 Cloître San Pietro ad Aram
 Dolmen de la Font de l'Aram I

Cinéma 

 Aram, un long-métrage réalisé par Robert Kéchichian en 2002.

Toponyme 

 Aram, une région mentionnée dans la Bible située dans le centre de la Syrie actuelle ;
 Aram-Damas, un ancien État araméen du Proche-Orient ancien aux environs de Damas en Syrie, de la fin du  à -734.

Sigle 

ARAM peut désigner :
  (que l'on peut traduire par Tous aléatoire, tous au milieu), mode de jeu officiel dans .

Sphère religieuse 
Aram peut désigner :
 Aram, dans la Genèse, le nom donné à la Syrie ;
 Aram, le septième fils de Haïk, ancêtre mythique des Arméniens ;
 Keter Aram Tsova, la plus ancienne version connue de la Bible hébraïque selon la massora tibérienne ;
 Aram, un fils de Sem ;
 Aram, un fils d'Hesron (ou Esrom) et père d'Amminadab, ancêtre du roi David.

Prénom

Voir aussi 
 Araméen, la langue araméenne
 Araméens, un ensemble de groupes ethniques du Proche-Orient ancien qui habitaient des régions de la Syrie et de la Mésopotamie au 
 Araméens, un peuple sémitique de Mésopotamie, de nos jours: sud-est de la Turquie, nord-est de la Syrie et nord de l'Irak

Références 

Homonymie de prénom
Prénom arménien
Prénom masculin
Patronyme arabe
Homonymie de monument